Скейт Америка 2020 () — международный турнир по фигурному катанию сезона 2020/2021, первый этап Гран-при, организованный Ассоциацией фигурного катания США. Соревнования прошли в Лас-Вегасе (США) с 23 по 24 октября 2020 года без зрителей в спортивном центре «Orleans Arena». Были разыграны четыре комплекта медалей: в мужском и женском одиночном катании, в парном катании и танцах на льду.

В связи с продолжающейся пандемией COVID-19 в структуру Гран-при были внесены изменения. Прежде всего, это коснулось допуска спортсменов до соревнований. На этапах серии могли выступать фигуристы, которые проживали или тренировались в принимающей стране, а также те, кто сумел приехать в принимающую страну, выдержав при этом режим карантина.

Расписание

Результаты

Мужчины

Женщины

Пары

Танцы на льду

Примечания

Ссылки 
 Информация о турнире на сайте Международного союза конькобежцев.
 2020skateamerica.com — официальный сайт турнира.
 Протокол соревнований на сайте Международного союза конькобежцев.

2020 год в фигурном катании
Фигурное катание в сезоне 2020/2021
Спорт в США в 2020 году
Октябрь 2020 года
Международные спортивные соревнования в Лас-Вегасе